Dike (geologie), geologische formatie (Engels: dyke)
Dyke (plaats), een plaats in Schotland
(Het is gecencoreerd in clash of clans)